

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Eden (Arizona)
 Eden (Dél-Dakota)
 Eden (Észak-Karolina)
 Eden (Idaho)
 Eden (Peoria megye, Illinois)
 Eden (Randolph megye, Illinois)
 Eden (Indiana)
 Eden (Kansas)
 Eden (Kentucky)
 Eden (Maryland)
 Eden (Minnesota)
 Eden (Mississippi)
 Eden (New York)
 Eden (Texas)
 Eden (Utah)
 Eden (Vermont)
 Eden (Washington)
 Eden (Wyoming)

 Ausztrália
 Eden (Új-Dél-Wales)

 Egyesült Királyság
 Eden (Antrim megye), Észak-Írország

 Eden folyó Kent grófságban

Zene 
Albumok
 Eden (Cupcakke-album)
 Eden (Everything but the Girl-album)
 Eden (Faun-album)
 Eden (Luna Sea-album)
 Eden (Sara Brightman-album)

Dalok
 Eden (Hooverphonic-dal)
 Eden (Nana-Mizuki-dal)

Előadók
 Eden (ausztrál együttes)
 Eden (dél-afrikai együttes)
 Eden (izraeli együttes)
 Eden, ír zenész